Sztadion (latin stadium), 200 méter körüli (157–209 méter) ógörög mértékegység
 Sztadion, sportversenyek megrendezésére alkalmas ókori görög épülettípus
 Sztadion, futószám az ókori olümpiai játékokon
 Stadion, a Német–római Birodalom egyik állama a 13. századtól a 18. századig